L'Équipe d'Autriche de football a été éliminée au second tour de la Coupe du monde de football de 1982.

Effectif de l'équipe d'Autriche

Premier tour

Résultats

Classement

Second tour

Résultats

Classement 

1982
Autriche
Sport en Autriche en 1982